Kolumbia
Morelia, község Caquetá megyében
 Mexikó
Morelia, a mexikói Michoacán állam fővárosa
Morelia, község a mexikói Michoacán államban

Biológia:
Morelia, a pitonfélék egyik neme
Morelia, a buzérfélék családjának egyik nemzetsége

Művészet:
Morelia, mexikói telenovella